Сингенез (мінералогія)
 Сингенез (екологія)

Див. також
 Сингенетичні родовища